Al-Manama, capital de Bahrain
 Manama (Ajman), oasi dependent de l'emirat d'Ajman enclavat entre territori de Fujeira i Sharjah